Black cat kan syfta på:

 Black Cat – en seriefigur i serierna om Spindelmannen
 Black Cat (manga) – en japansk manga som är ritad och skriven av Kentaro Yabuki
 Black Cat (låt) – en låt på albumet Rhythm Nation 1814 från 1989 med Janet Jackson
 The Black Cat – DVD-titel i Sverge för en italiensk film av Lucio Fulci, originaltitel Gatto nero

Se även 
 Svart katt (olika betydelser) – flera
 Chat Noir, flera betydelser